Шотландский Первый Дивизион 1920/1921 () — 31-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1920 года и закончился 30 апреля 1921 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1920/1921
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1920 году
Спорт в Шотландии в 1921 году